L'Open d'Angleterre 2021 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du  au 7 novembre 2021 à la Marshall Arena de Milton Keynes, en Angleterre. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la deuxième épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2021-2022 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Irlande du Nord, il se poursuivra en décembre avec l'Open d'Écosse et se terminera en février 2022 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Steve Davis (Steve Davis Trophy), nom donné en l'honneur du sexuple champion du monde anglais.

Judd Trump est le tenant du titre, il s'était imposé l'an passé face à Neil Robertson en finale sur une manche décisive.

Faits marquants 
Le joueur amateur anglais Paul Deaville réalise une performance remarquable, puisqu'en tant que wildcard, il remporte trois matchs et atteint le stade des huitièmes de finale.

Kyren Wilson crée une petite polémique en se plaignant de ne pas figurer sur la table télévisée, bien qu'il soit n°5 mondial. Interrogés à ce sujet, Judd Trump et Ronnie O'Sullivan se désolidarisent de leur co-compétiteur. Le premier répond qu'il a été longtemps dans la même situation que Wilson, et qu'il a travaillé dur pour atteindre la place de n°1 mondial et devenir champion du monde. Le second déclare qu'il se moque de la table sur laquelle il joue, et qu'il suffit d'atteindre les phases finales des tournois pour passer à la télévision.

L'Australien Neil Robertson remporte le tournoi en battant l'Écossais John Higgins en finale, sur le score de 9 manches à 8. Robertson remporte la session de l'après-midi 5-3, mais Higgins débute mieux la session du soir et mène 8-6. Robertson remporte les trois dernières manches pour s'adjuger le trophée pour la première fois de sa carrière, lui qui avait échoué en manche décisive l'an passé. Il a révélé que son fils l'avait remotivé à l'intervalle de la midsession du soir. Pour Higgins, le scénario de la finale est le cruel reflet de l'Open d'Irlande du Nord disputé le mois précédent, lors duquel il s'était également incliné 9-8 après avoir concédé les trois dernières manches.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Gagnant : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu du 17 au 22 septembre 2021 au Barnsley Metrodome de Barnsley, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial qui se déroulent à la Marshall Arena de Milton Keynes le  novembre 2021. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 141, 135  Chris Wakelin
 140, 126, 123, 120, 111, 106, 104, 101  Neil Robertson
 138  Shaun Murphy
 138  Zhao Xintong
 136  Mark Davis
 135, 117, 110, 102, 100  Kyren Wilson
 129, 127, 123, 120, 119, 108, 108, 103  Ronnie O'Sullivan
 128  Gary Wilson
 127  Ali Carter
 120  Xiao Guodong
 119, 104, 103  John Higgins
 115, 105  Martin Gould
 114  Tom Ford
 111, 104  Judd Trump
 111  Ben Woollaston
 109, 101  David Gilbert
 105  Chang Bingyu
 103  Jamie Clarke
 102  Mark Selby
 101  Luca Brecel
 100  Ross Muir

Qualifications 

 146  Barry Hawkins
 139, 123, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 135  John Higgins
 129  Kyren Wilson
 126  Ricky Walden
 125  Cao Yupeng
 113  Mark Joyce
 113  Mark Selby
 111  Chang Bingyu
 111  Alexander Ursenbacher
 109  Anthony McGill
 109  Judd Trump
 108  Jimmy Robertson
 107  David Gilbert
 106  Tom Ford
 106  Chris Wakelin
 104  Stuart Carrington
 104  Anthony Hamilton
 101  Robbie Williams
 101  Gary Wilson
 100  Ronnie O'Sullivan

Notes et références

Notes

Références 

2021
Snooker en Angleterre en 2021
Sport en novembre 2021
Sport dans le Buckinghamshire